Данная статья представляет собой список областей и городов республиканского значения Республики Казахстан, упорядоченных по их валовому региональному продукту (ВРП), который представляет собой валовой внутренний продукт (ВВП) для отдельно взятого региона, наиболее всеобъемлюще показывая его экономическую деятельность.

В списке представлены статистические данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана. Данные приведены в миллионах тенге в текущих ценах (к примеру, число 1 161 143,9 означает, что за год в конкретном регионе производится товаров и услуг на 1 триллион 161 миллиард 143 млн 900 тысяч тенге).

Список областей и городов республиканского значения Казахстана по ВРП за 2017 год

См. также 
 Список областей и городов республиканского значения Казахстана по ВРП на душу населения
 Экономика Казахстана
 Валовой региональный продукт

Ссылки 
 Валовой региональный продукт на сайте Комитета по статистике МНЭ РК

Примечания 

Обл
Казах